Storøya fait référence à plusieurs îles, toutes en Norvège :
Storøya, île située dans l'archipel du Svalbard ;
Storøya, île du lac Vatnvatnet située à Bodø ;
Storøya, île du fjord Tyrifjord, commune de Hole ;
Storøya, île de la commune de Gamvik ;
Storøya, île de la commune de Bergen.